Mező Béla (Győr, 1956. május 11.–) magyar nemzetközi futsal labdarúgó-játékvezető, nemzetközi asszisztens. Polgári foglalkozása éttermi igazgató, tréning menedzser, minőségért felelős nagykövet. A szállodaiparban dolgozik.

Pályafutása

Nemzeti játékvezetés
A játékvezetésből 1985-ben Veszprémben vizsgázott. Veszprém megyei Labdarúgó Szövetség által üzemeltetett labdarúgó bajnokságokban kezdte sportszolgálatát. A megyei Játékvezető Bizottság (JB) határozatával NB III-as, egyben országos utánpótlásbíró. Az MLSZ JB minősítésével 1994–95-ben NB II-es játékvezető. 1997-től NB I-es asszisztens. Megyéjében a kispályás (5+1) labdarúgás egyik meghatározó személye. 1994–1997 között a futsal (4+1) kispályás labdarúgás szereplője. A nemzeti játékvezetéstől 2001-ben visszavonult.

Nemzetközi játékvezetés
A Magyar Labdarúgó-szövetség JB terjesztette fel nemzetközi asszisztensnek, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 1996-tól tartotta nyilván asszisztensi keretében. 1996-ban FIFA Futsal játékvezető. A FIFA JB központi nyelvei közül a angolt és a németet beszéli. Sokáig Puhl Sándor első számú asszisztense volt, Puhl visszavonulását követően, Hanacsek Attila szakmai munkáját segítette. Több nemzetek közötti válogatott és klubmérkőzésen segítette a játékvezetőt az oldalvonal mellől. A nemzetközi asszisztensi, valamint a futsal tevékenységtől is 2001-ben búcsúzott.

Futsal-világbajnokság
1996-os futsal-világbajnokságon a FIFA JB főbíróként, 2. bíróként a legtöbbet foglalkoztatott játékvezető volt. Az Orosz futsalválogatott–Ukrán futsalválogatott (3–2) bronzmérkőzést a spanyol Pedro Galan Nieto kollégájával dirigálta (2. bíró).

Sportvezetőként
Veszprém megyei Labdarúgó-szövetség JB keretében 1996–2001 között oktatási albizottság vezető, 2002–2006 között JB elnökségi tag volt, 2007–2011 között a Talent-Mentor programért felelt. 2011-től Veszprém megyei JB Elnök, a Magyar Labdarúgó Játékvezetők Testülete (MLJT) elnökségi tagja. A Balatonfüredi Kispályás Labdarúgó-szövetség elnöke. Az MLSZ JB NB II-es és futsal ellenőre.

Szakmai sikerek
 Három alkalommal (1993, 1994, 1995) tüntették ki a Balatonfüred Sportjáért. 
 1994-ben Veszprém megye legjobb játékvezetője címet nyerte el. 
 2000-ben és 2001-ben a játékvezető-ellenőri osztályzatok alapján kiérdemelte az Év legjobb magyar labdarúgó-asszisztensének járó címet és a hozzá járó serleget. Ugyanabban az évben a Nemzeti Sport osztályzatai alapján is a legjobbnak bizonyult. 
 2009-ben a Veszprém megyei Labdarúgó-szövetség elnökétől, Hamar Lászlótól vehette át 25 éves játékvezető tevékenységének elismerését.

Források

Külső hivatkozások 

Magyar labdarúgó-játékvezetők
1956-ban született személyek
Élő személyek
Győriek